Henry Nwosu – ex calciatore nigeriano
 Julius Nwosu – ex cestista nigeriano
 Uchenna Nwosu – giocatore di football americano statunitense di origini nigeriane